Вентаниљас има више значења:

 Вентаниљас (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Вентаниљас (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Вентаниљас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вентаниљас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Вентаниљас, Тринидад Мендоза (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику